Feng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Feng Xian (härad i Kina, Jiangsu), 
 Feng Xian (härad i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar